Bassac, commune française du département de la Charente.
  Bassac, ancienne commune française du département de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Beauregard-et-Bassac.
 Bassac, ancien nom de la ville laotienne de Champassak.
 Province de Bassac, ancien nom de la province de Champassak, au sud du Laos.
 Le Bassac, ou Hau Giang, un important bras du Mékong coulant au Cambodge et au Viêt Nam.

Voir aussi 
 Le Transbassac ou Trans-Bassac, ancienne région du Viêt Nam.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France